USS Groton — кораблі ВМС США, названі на честь міста Гротон, штат Коннектикут.

 USS Groton (PF-29) — фрегат типу «Такома». На службі протягом 1944-1946 років. У 1947 році проданий Колумбії, де отримав назву «ARC Almirante Padilla (FG 11)». Зданий на злам у 1965 році.
 USS Groton (PCE-900) — сторожовий корабель, закладений у 1943 році під назвою «PCE-900». У 1956 році перейменований на «USS Groton (PCE-900)». Зданий на злам у 1960 році. 
 USS Groton (SSN-694) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1978 році. Виключений зі складу флоту у 1997 році. Очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни